Schilder:
 Ludolph Schilder
 Paul Ferdinand Schilder
 Youri Ivanovitch von Schilder-Schuldner
 Robbert Schilder
 Franz Alfred Schilder, biologiste et malacologiste